Јарополк Владимирович (1082 - 18. фебруар 1139) био је велики кнез Кијева од 1132. године до своје смрти.

Биографија 
Јарополк је био син Владимира Мономаха и Гите од Весекса. Против Кумана је ратовао два пута - 1103. и 1116. године. Године 1114. постао је принц Перејаслава којим је владао до крунисања за кијевског кнеза. На престолу је наследио свога брата Мстислава I Великог. Јарослав се, по ступању на престо, морао изборити за власт са својим рођацима. Први од њих био је Јуриј Долгоруки који је сматрао да му припада престо Перејаслава кога је Јарополк напустио како би постао кијевски кнез и предао га своме сину Всеволоду Мстиславичу. Убрзо је Јарополков син истеран, а Јуриј преузима престо. Јарополк је водио ратове против Кумана и током владавине. Године 1135. изгубио је Курск и Посеме. Угарски краљ Бела послао је Јарополку војну помоћ уз коју је он повратио власт над неким изгубљеним градовима. Убрзо је и умро (1139. године). Сахрањен је у цркви Светог Андрије. Наследио га је брат Вјачеслав I од Кијева који је убрзо протеран са престола.

Породично стабло

Види још 
 Списак великих кнежева Кијева

Литература 
 
 Хмыров М. Д. Ярополк II Владимирович // Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательнейших особ их крови. — СПб.: Тип. А. Бенке, 1870. — С. 81—82.

Рођени 1082.
Умрли 1139.
Велики кнежеви Кијева
Династија Рјурикович